Eine unitäre Darstellung ist ein mathematischer Begriff, der sich auf Darstellungen von Gruppen bezieht. Man unterscheidet:
 Algebraischer Fall: Darstellungen von (oft endlichen) Gruppen mittels unitärer Matrizen (siehe Darstellungstheorie)
 Funktionalanalytischer Fall: Darstellungen lokalkompakter Gruppen auf Hilberträumen (siehe Gruppen-C*-Algebra).